Хип хоп се може односити на:
 Хип хоп, култура и уметнички правац
 Хип хоп музика
 Хип хоп плес
 Хип хоп мода